Szimonetta est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Personnalités portant ce prénom 
 Szimonetta Planéta, (1993-) une joueuse hongroise de handball.

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin